Шарчинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тюменцевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Шарчино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1812 человек, в том числе 865 мужчин и 947 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1785 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Трубачёво,
 село Шарчино.

Примечания 

Муниципальные образования Тюменцевского района
Сельские поселения Алтайского края